Cama de Gato pode se referir a:
Cama de gato — brincadeira infantil
Cama de Gato (banda) — grupo instrumental brasileiro formado em 1982
Cama de Gato (filme) — filme brasileiro de 2002 dirigido por Alexandre Stockler
Cama de Gato (telenovela) — telenovela brasileira de 2009 da Rede Globo

Desambiguação